Всесвітні ігри 2017 () — десяті мультиспортивні змагання, що проходили у Вроцлаві, Польща з 20 по 30 липня 2017 року.

Вибір господаря 
Польське місто Вроцлав столиця десятих за ліком Всесвітніх ігор, найбільших і найпрестижніших змагань з неолімпійських видів спорту, які пройшли в  липні 2017 року.

На проведення так званої «олімпіади неолімпійських видів» претендували, окрім Вроцлава, Кейптаун (ПАР) та Будапешт (Угорщина), але африканці достроково зняли свою кандидатуру через фінансові проблеми.

«Було дуже не просто ухвалити рішення, адже усі заявки були високої якості, — повідомив президент Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор Рон Фройліх. — Але ми раді будемо презентувати наші види спорту саме у Вроцлаві, де, переконаний, будуть створені оптимальні умови для спортсменів та усіх учасників ігор».

Востаннє Європа приймала Всесвітні ігри в 2005 році, коли столицею було німецьке місто Дуйсбург. У 2009 році ці змагання проходили у тайванському місті Гаосюн, а Ігри 2013 року проходили в Калі (Колумбія).

Україна на Всесвітніх іграх 2017 
Україна 2017 року отримала 80 ліцензій до Польщі на Всесвітні ігри 2017
та представлена у 20 видах спорту.

Детальніше: Україна на Всесвітніх іграх 2017.

Види спорту 

 Художні вид
  Спортивні танці (детально)
  Спортивна акробатика (детально)
  Аеробіка (детально)
  Ритмічна гімнастика (детально)
  Фігурне катання (детально)
  Стрибки на батуті (детально)

 Ігри з м'ячем
  Пляжний гандбол (детально)
  Фістбол (детально)
  Каноеполо (детально)
  Корфбол (детально)
  Сквош (детально)
  Лакросс (детально)
  Флорбол (детально)

 Бойові мистецтва
  Джиу-джитсу (детально)
  Карате (детально)
  Муай-тай (детально)
  Сумо (детально)

 Точні види спорту
  Стрільба з лука (детально)
  Більярд (детально)
  Бочче (детально)
  Боулінг (детально)

Силові види спорту
  Перетягування канату (детально)
  Пауерліфтинг (детально)

 Ковзанярський спорт
  Катання на ковзанах (детально)
  Спідскейтинг (детально)
  Скейт-хокей (детально)

 Екстремальні види
  Парашутний спорт (детально)
  Водні лижі (детально)
  Рятування на воді (детально)
  Підводне швидкісне плавання (детально)
  Спортивне орієнтування (детально)
  Скелелазіння (детально)
  Вейкбординг (детально)

 Фрисбі
  Алтимат (детально)

 Показові змагання
  Американський футбол (детально)
  Кікбоксинг (детально)
  Спідвей (детально) 
  Гребля в приміщенні (детально)

Медальний залік 
 Країна-господар (Польща)

Показові виступи 
Медальний залік показової програми ігор у 20 видах спорту.

Примітки

Посилання 
 The World Games 2017 Wrocław 

Всесвітні ігри 2017
Спорт у Вроцлаві
Мультиспортивні змагання
2017 у Польщі
Липень 2017